Pertharite est un roi lombard d’Italie.
 Pertharite est une tragédie de Pierre Corneille.